«La revolución sexual» pueden referirse a:

 La Revolución sexual o liberación sexual de la segunda mitad del siglo XX.
 La revolución sexual (1936), libro de Wilhelm Reich.
 La revolución sexual (2007), álbum musical lanzado por La Casa Azul:
 La revolución sexual (2007), canción homónima publicada en ese mismo álbum.